Peterborough désigne notamment :

 Peterborough, ville d'Angleterre
 Comté de Peterborough
 Peterborough, circonscription électorale britannique
 Cathédrale de Peterborough
 Diocèse anglican de Peterborough
 Liste des lieux patrimoniaux du comté de Peterborough
 Écluse-ascenseur de Peterborough
 Peterborough, ville du Canada en Ontario
 Peterborough, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Peterborough, circonscription provinciale de l'Ontario.
 Comté de Peterborough, division administrative de l'Ontario
 Peterborough Speedway, circuit automobile à l'ouest du centre-ville de Peterborough
 Peterborough, ville d'Australie-Méridionale, en Australie
 , ville de l'État de Victoria, en Australie
 Peterborough, ville des États-Unis d’Amérique